Brødre, een Deense oorlogsdramafilm uit 2004 die internationaal werd uitgebracht als Brothers
Brothers (1930), een film van Walter Lang
Brothers (2009), een Amerikaanse remake van Brødre uit 2004
Brothers (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie die liep van 1984 t/m 1989
Brothers (serie uit 2009), een Amerikaanse televisieserie uit 2009.
Brothers (album), het zesde studioalbum van de Amerikaanse rockgroep The Black Keys, uitgebracht in 2010
Brothers: A Tale of Two Sons, een computerspel uit 2013